Il doppio del Faber Grand Prix 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Lisa Raymond e Rennae Stubbs erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Serena Williams e Venus Williams hanno battuto in finale 5–7, 6–2, 6–2  Alexandra Fusai e Nathalie Tauziat.

Teste di serie
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (finale)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Larisa Neiland /  Olena Tatarkova (quarti di finale)
 Manon Bollegraf /  Caroline Vis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Faber Grand Prix 1999